

Persone 
 Sainte-Marthe – importante famiglia di umanisti francesi
 Charles de Sainte-Marthe – (1512-1555), teologo e poeta;
 Scévole de Sainte-Marthe – (1536-1623), poeta;
 Abel de Sainte-Marthe – (1566-1652), poeta in lingua latina;
 Scévole de Sainte-Marthe – (1571-1650), storico;
 Louis de Sainte-Marthe – (1571-1656), gemello del precedente, storico;
 Abel-Louis de Sainte-Marthe – (1621-1697), religioso, superiore generale degli Oratoriani;
 Denis de Sainte-Marthe – (1650-1725), teologo e storico, superiore generale della Congregazione di San Mauro

Geografia 
 Sainte-Marthe – comune francese della Normandia
 Sainte-Marthe – comune francese della Nuova Aquitania
 Sainte-Marthe – un quartiere della città francese di Marsiglia
 Sainte-Marthe – comune canadese del Québec